Mockridge ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Mockridge (* 1947), kanadischer Schauspieler und Kabarettist
 Cyril J. Mockridge (1896–1979), britisch-US-amerikanischer Filmmusikkomponist
 Jeremy Mockridge (* 1993), kanadisch-italienischer Schauspieler
 Luke Mockridge (* 1989), kanadisch-italienischer Comedian und Autor
 Margie Kinsky-Mockridge (* 1958), italienische Schauspielerin und Kabarettistin
 Matthew Mockridge (* 1986), kanadisch-italienischer Unternehmer und Gründungsmitglied der Boygroup Part Six
 Russell Mockridge (1928–1958), australischer Radrennfahrer